Bruce Bickford ist der Name folgender Personen:

* Bruce Bickford (Animator) (1947–2019), US-amerikanischer Trickfilm-Animator 
 Bruce Bickford (Leichtathlet) (* 1957), US-amerikanischer Langstreckenläufer